Villanueva de Castellón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de Castellón (ort), Valencia, Província de València, 
 Villanueva de Castellón (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar